Првенство Енглеске у рагбију 2004/05. (службени назив: 2004–05 Zurich Premiership) је било 18. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Из лиге су испали Харлеквинси, а титулу су освојили Воспси пошто су у финалу победили Лестер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Воспс - Сејл 43-22

Финале

Лестер - Воспс 14-39

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер тајгерси 16 789
 Лондон ајриш 14 010 
 Глостер 11 909
 Нортхемптон 11 879
 Сараценс 10 771
 Бат 10 466
 Воспс 8 756
 Харлеквинс 8 482
 Сејл 8 348
 Вустер 8 148
 Њукасл 7 952
 Лидс 5 573

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2004.
Рагби у 2005.